Від тюрк. Чобан — пастух

Персони 
 Чобан — улусний емір держави Хулагуїдів (Улус Хулагу) (1307–1327)
 Бекір Чобан-заде (Bekir Vaap oğlu Çoban-zade; 1893—1937) — видатний кримсько-татарський вчений-тюрколог
 Чобан Микола Іванович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Інше 
 Замок Чобан-Куле — оборонна фортифікаційна споруда, що існувала на мисі Чобан-Куле (Агіра) над Чорним морем поблизу села Морське
 Чобан-Куле, Агіра, Баштовий — оголений обривистий мис, округлий виступ берегової лінії, Кримський півострів
 Чобан-Куле-Узень — річка в Криму
 Чобан-Чокрак (колодязь) — колодязь поблизу зах. краю Карабі-Яйли, Крим
 Чобан-Чокрак — джерело в Криму поблизу водоспаду Джурла
 Чобан-Яклан-Кая, Чобан-Інкла-Кая — скельні обриви, що спускаються від г. Панджарлар-Кая, Крим
 Чобан-Су-Ат (джерело) — джерело в Криму, на північних відрогах Довгорукінської яйли
 Чобан-Кир - гора в Криму.
 Чобан-Тепе - гора в Криму.
 Чобан-Суват - балка в Криму.
 Чобан-Чокрак (значення) - назва джерел і колодязя в Криму.

Див. також
 Чобан-Басти
 Чобанчик - гора в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.